Бжикя́н — вірменське прізвище.

Відомі носії 
 Бжикян Бенік Павлович (1893—1977) — вірменський режисер і актор.
 Бжикян Фердинанд Павлович (1905—1969) — вірменський режисер і актор.